Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 
 
 
 

242e régiment d'artillerie
242e régiment d'artillerie coloniale
242e régiment d'infanterie
 
 
 
 

Homonymie d'unités militaires